Праду () — португальська власна назва.

Топоніми

Віла-де-Праду — парафія.
 Сан-Мігел-ду-Праду — парафія.